Campos do Jordão (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Campos do Jordão (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo